Phibun Mangsahan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ubon Ratchathani, Thailanda, cu o populație de 127.357 de locuitori și o suprafață de 1.280,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 169 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ubon Ratchathani